bł. Alwar z Kordoby (ok. 1360–1430) – hiszpański dominikanin
 bł. Alwar Sanjuán Canet (1908–1936) – hiszpański salezjanin, męczennik
 bł. Alwar del Portillo (1914–1994) – hiszpański biskup

Zobacz też:
 Święty Alwar